Уикипедия на люксембургски език () е раздел на люксембургски език в Уикипедия. Проектът започва работа през юли 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Люксембургски език
Култура на Люксембург